Центральная провинция () — одна из трёх провинций Малави, расположенная в центре страны. Площадь 35 592 км², население 5 510 195 человек (2008). Административный центр — город Лилонгве, одновременно являющийся и столицей страны. Включает 9 округов:

Города:
 Лилонгве (866 272 чел.)
 Касунгу (59 696 чел.)
 Салима (40 106 чел.)
 Нкота-Кота (33 150 чел.)
 Мчинджи (25 184 чел.)

Примечания 

Регионы Малави